Tam (vrachtwagenmerk), een voormalig vrachtwagenmerk
Tam (biologie), een toestand waarbij dieren gewend raken aan de mens
Tam (rivier), een rivier in Thailand
TAM Linhas Aéreas, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij